Augustowo (polaco para "Augusta") se refería tradicionalmente a la ciudad ahora conocida como Augustów.

También puede referirse a:

 Augustowo, condado de Bydgoszcz, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Augustowo, condado de Żnin, en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Augustowo, Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Augustowo, condado de Mława, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Augustowo, condado de Wyszków, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Augustowo, condado de Grodzisk Wielkopolski, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Augustowo, condado de Leszno, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Augustowo, condado de Międzychód, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Augustowo, condado de Złotów, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Augustowo, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Véase también 

 Augusta (desambiguación)

Enlaces externos